Sharpsburg peut désigner plusieurs villes américaines : 

 Sharpsburg dans l'État de Géorgie
 Sharpsburg dans l'État de l'Iowa
 Sharpsburg dans l'État du Kentucky 
 Sharpsburg dans l'État du Maryland
 La bataille d'Antietam, appelée bataille de Sharpsburg dans l'historiographie sudiste
 Sharpsburg dans l'État de Pennsylvanie
 Sharpsburg dans l'État de Caroline du Nord

Homonymie de toponyme